

Codici 
 CLP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Clarks Point (Alaska) (Stati Uniti)
 CLP – codice valutario ISO 4217 del Peso cileno, valuta del Cile

Telecomunicazioni 
 Cell Loss Priority un bit di priorità dello standard ATM

Trasporti 
 CLP  – ex azienda italiana che opera nel trasporto pubblico locale in Caserta e provincia.

Sostanze chimiche 
 CLP (Classification, Labelling & Packaging) – Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele